Питтсбург Пайрэтс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 58 матчей в 144 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 4
 Выигрышей: 1
 Поражений: 3
 Процент побед: 25
 Очков набрано: 8
 Очков пропущено: 15

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 11
 Поражений: 15
 Процент побед: 42.31
 Очков набрано: 108
 Очков пропущено: 147

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 124
 Очков пропущено: 137

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 12
 Поражений: 16
 Процент побед: 42.86
 Очков набрано: 115
 Очков пропущено: 122

Август 

 Игр: 31
 Выигрышей: 13
 Поражений: 18
 Процент побед: 41.94
 Очков набрано: 154
 Очков пропущено: 168

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 8
 Поражений: 19
 Процент побед: 29.63
 Очков набрано: 110
 Очков пропущено: 143

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 1
 Поражений: 0
 Процент побед: 100
 Очков набрано: 10
 Очков пропущено: 4

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Питтсбург Пайрэтс
МЛБ в сезоне 1995